Optics — второй альбом чикагской индастриал группы I:Scintilla, дебютный полноформатный альбом на бельгийском лейбле Alfa Matrix, выпущен в 2007 году. Альбом выпущен с бонусным диском ремиксов, сделанных такими группами, как Combichrist, Clan of Xymox и другими.

Список композиций 
 «Cursive Eve» — 5:33
 «Toy Soldier» — 3:53
 «The Bells» — 4:32
 «Melt» — 5:22
 «Translate» — 4:01
 «Scin» — 4:33
 «Machine Vision» — 4:37
 «Havestar» — 4:37
 «Ultravioletfly» — 4:07
 «Silhouette» — 4:15
 «Taken» — 4:38
 «Salt of Stones» — 4:52

Список композиций бонусного CD 
 The Bells (Angelspit Mix) — 4:59
 Scin (Clan of Xymox Mix) — 5:33
 Havestar (Combichrist Mix) — 4:41
 Cursive Eye (Zero Tolerance Treatment by Deathboy) — 5:25
 The Bells (Ego Likeness Mix) — 6:01
 Taken (En Take Mix by En Esch) — 5:51
 The Bells (Interface Mix) — 5:18
 Translate (Broken Reception Mix by Manufactura) — 4:47
 Havestar (LA Malediction Mix by Mortis) — 4:29
 Capsella (Stochastic Theory Mix) — 4:36
 Scin (Tolchock Mix) — 5:12
 Taken (Shaken Mix by En Esch) — 5:28

Участники записи 
 Brittany Bindrim вокал (с сентября 2003)
 Jim Cookas гитара (с октября 2002)
 Vincent Grech барабаны (с февраля 2006)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт I:Scintilla 
 Официальный лейбл Alfa Matrix 
 Альбом на discogs.com 
 Альбом на amazon.de
 Отзыв allmusic.com

Альбомы 2007 года
Альбомы электронной музыки
Альбомы Alfa Matrix
Альбомы I:Scintilla